

Geografia
 Janošik – villaggio della Serbia situato nella municipalità di Alibunar nel distretto del Banato Meridionale

Persone
 Juraj Jánošík – eroe nazionale slovacco
 Lukáš Jánošík – calciatore slovacco
 Peter Jánošík – calciatore slovacco